Матчи финалов ЖНБЛ сезона 1999/2000 проходили с 25 февраля по 11 марта 2000 года. В финалы чемпионата вышли четыре лучших клуба по итогам регулярного сезона. Все раунды финалов состояли всего лишь из одной игры. Чемпионом, впервые в своей истории, стал клуб «Канберра Кэпиталз», который со счётом 67:50 переиграл клуб «Аделаида Лайтнинг». «Канберра» впервые вышла в большой финал ЖНБЛ и сразу стала триумфатором турнира, а «Аделаида» в свою очередь уже в шестой раз добралась до решающей стадии финалов, имея в своём активе четыре титула. Самым ценным игроком финала стала Кристен Вил, которая во второй раз завоевала этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Буллин — Перт — 61-60

Канберра — Аделаида — 84-91

Предварительный финал

Канберра — Буллин — 80-66

Большой финал

Составы участников финала

Аделаида — Канберра — 50-67

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1999/2000
Финалы ЖНБЛ